Григорий Александрович Пушкин: Пушкин, Григорий Александрович (1835—1905) — русский офицер, мировой судья, сын поэта Александра Пушкина.
 Пушкин, Григорий Александрович (1868—1940) — русский офицер, внук поэта Александра Пушкина.